Креви́нский диале́кт () — мёртвый диалект водского языка, который в свою очередь принадлежит к прибалтийско-финской ветви финно-угорских языков. Говорящие на нём были известны под латышcким экзоэтнонимом кревинги.

Характеристика 
Период существования кревинского диалекта длился примерно 400 лет, с разделения водского языка около 1445 года, до вымирания диалекта около середины XIX века. К примеру в 1846 г. известный лингвист Шёгрен обнаружил к югу от г. Митава около десятка кревингов, сохранявших еще смутное воспоминание о языке своих предков. Область его распространения охватывала Земгалию, район Бауски и далее к юго-востоку до границы с Великим княжеством Литовским. Количество говоривших могло составлять самое большее несколько тысяч человек.

Предки кревинов были около 1445 года по приказу ландмейстера Тевтонского ордена в Ливонии Генриха Винке фон Оверберга (), который находился в состоянии войны с Новгородом, переселены как военнопленные из западной Ингерманландии, принадлежавшему Новгороду району поселения води, на территорию современной южной Латвии, чтобы участвовать в строительстве направленной против Литвы пограничной крепости Бауске, а также чтобы заселить в то время ещё ненаселённую приграничную область.

Латышское население называло эту часть води кревинами (), что происходит от kreews (в старой орфографии) или krìevs — русский, с прибавлением уменьшительного суффикса -iņš, мн.ч. -iņi. Таким образом, это имя отражает взгляд латышей на происхождение кревинов (от kreewu semme — «земля русских»). Это иностранное название стало у кревинов самоназванием.

Языковой материал кревинского диалекта является важным для реконструкции истории водского языка, так как он не обнаруживает некоторых характерных черт водского (например, аффрикатизации k > c перед передним гласным) и так как он не испытал такого сильного влияния других прибалтийско-финских языков (хотя с другой стороны находился под сильным влиянием латышского языка).

Криевингский язык 
В сравнительном словаре встречаются отдельные слова на Кревинго-Ливонском языке: 
 Берег - Кранта
 Брат - Бралисъ
 Брак - Кацасъ
 Брови - Антикки
 Брюхо - Ведарсъ
 Боль - Лигга
 Борода - Барида
 Ветер - Весцъ
 Весна - Кеваде
 Вечер - Вакарсъ
 Вихрь - Віэсулсъ
 Время - Лаисъ
 Вода - Уденсъ
 Вкус - Гмекіате
 Воздух - Гайсасъ Вопль - Саукдайусгауцасъ Волны - Бангасъ Власть - Валдечине, Гвалтъ Высота - Аурету Глас - Атце 
 Год - Гадсъ Голос - Балса Гора - Калнсъ Горло - Гіаркле, Ксурле Град - Крусса Грязь - Саваляіамсъ Глина - Мексли Глубина - Дцилецъ День - Дізна Дерево - Прэде Дыра - Каурумсъ Дитя - Берсъ Дождь - Ліэтусъ Дочь - Тюта Долина - Лайя Длина - Гарецъ Жара - Карстъ Жизнь - Дзивиба Зелень - Целсцъ Земля - Земме Звезда - Зваиздниесъ Зима - Тола Зуб - Собсъ Золото - Целтсъ Зрение - Веидсъ Имя - Вардс Человек - Цилексъ Пальцы - Пиретесъ Пар - Тваисъ Песок - Смилитесъ Плечо - Плекцусъ Пыль - Дулкесъ Ров - Кавли Рост - Аугти Рука - Руки Сестра - Мааса Сердце - Сирде Спина - Муггуръ Слово - Лаика, Вардзъ Слух - Дцирдели Смерть - Сміертис Сон - Сапніе Солнце - Сауле Соль - Сале Стужа - Аустумс Сила - Стиппрусъ Снег - Сніэгсъ Трава - Зале Труд - Суслисъ Обоняние - Ацисцъ 
 Осень - Сынше Осязание - Ютусъ Камень - Акменсъ Кол - Міэтсъ Колено - Целлисъ Кость - Каулсъ Кровь - Ассиниіэ Крик - Таисауицъ Круг - Ринксу Кожа - Ада Лето - Вассара Лес - Мешъ Лёд - Леддусъ Лучь - Спидумсъ, Струкле
 Локоть - Элкуне
 Любовь - Миліа
 Молния - Зайба
 Море - Юра
 Мочь - Валле
 Небо - Дангусъ
 Нос - Дегонсъ
 Ночь - Накте
 Молоко - Піансъ
 Мясо - Галіа 
 Нога - Кая
 Мальчик - Ваикелисъ
 Ногти - Нагги
 Река - Уппа
 Серебро - Судрабсъ
 Чудо - Таидиви
 Шея - Паклусъ
 Ширина - Платсъ
 Шум - Думписъ, Саюксана
 Щёки - Скрости
 Холм - Каугарисъ
 Утро - Рытсъ
 Язык - Меле
 Яма - Каурумъ

Литература 
А.М. Шёгрен О происхождении и языке вымерших ныне курляндских кревинов, 1872

Библиография 
 Winkler E. Krewinisch. Zur Erschließung einer ausgestorbenen ostseefinnischen Sprachform. — Göttingen, Wiesbaden, 1997.

Прибалтийско-финские языки
Водь